

Patronyme
 Alain Henriet, (1973- ) est un dessinateur de bandes dessinées belge francophone.
 Arnaud Henriet est un acteur français.
 Arthur Henriet, (1866-1954), fut un homme politique français.
 Eric B. Henriet, (1968- ), est un écrivain français.
 Hervé Henriet (1964- ), est un coureur cycliste français.
 Israël Henriet, (1590-1661), fut un dessinateur, graveur et marchand d'estampes français.
 Jacques Henriet, (1904-1988), fut un homme politique français.
 Joseph Henriet,  (1945- ), est un auteur, ethnologue et linguiste valdôtain.
 Jules Henriet, (1918-1997), était un footballeur belge.
 Pierre Henriet (1991-), enseignant et homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme